Trottoir ist: 

 Synonym zu Bürgersteig
 Trottoir (Anzug), Zierbesatz an Kleidungsstücken

siehe auch